Nevogilde (Lousada) - freguesia no concelho de Lousada, Portugal
 Nevogilde (Porto) - freguesia no concelho do Porto, Portugal
 Nevogilde (Vila Verde) - freguesia no concelho de Vila Verde, Portugal

Desambiguação